J91 steht für:

 Pleuraerguss, eine Erkrankung
 den Johnson-Körper J91, die Bilunadoppelrotunde

Abkürzung